Rafael Silva pode referir-se a:
Rafael Silva (ciclista), brasileiro
Rafael Silva (judoca), brasileiro
Rafael Silva (lutador), brasileiro
Rafael Silva (político), brasileiro

Desambiguações de antropônimos